The River kan syfta på:

 The River – musikalbum av Bruce Springsteen utgivet 1980.
 The River (sång) – låt av Bruce Springsteen från musikalbumet med samma namn.
 The River (Ali Farka Touré) – musikalbum av Ali Farka Touré utgivet 1990.